Gmina Berg (Norwegia)
 Gmina Berg (Szwecja)